Бред Ларсен (,  28 січня 1977, Накусп) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року.

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 87-м загальним командою НХЛ «Колорадо Аваланч». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Колорадо Аваланч» та «Атланта Трешерс».

Загалом провів 319 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
Один із асистентів головного тренера «Колумбус Блю-Джекетс».

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Тренери «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Колорадо Аваланш»
Канадські хокейні тренери